Droisy kan syfta på:
 Droisy, Eure
 Droisy, Haute-Savoie